Гранд Џанкшон има више значења:
 Гранд Џанкшон (Ајова)
 Гранд Џанкшон (Колорадо)
 Гранд Џанкшон (Тенеси)